Schoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gottlieb Schoffer (1799–1869), württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Schofer